Пучково — название населённых пунктов в России:

 Пучково — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Пучково — деревня в составе города Калуга Калужской области.
 Пучково — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Пучково — деревня в Исилькульском районе Омской области.
 Пучково — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Пучково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.